Courier steht für:
 Airspeed AS 5 Courier, ein britisches Transportflugzeug von 1933
 Courier (Schiff), ein deutsches Containerschiff
 Courier (Schriftart), eine lizenzfreie Druckschrift
 Courier 1B, ein US-amerikanischer Kommunikationssatellit
 Courier Mail Server, eine freie Software
 Courier postfix Virtual Email System, eine Unix-Software
 Helio Courier, ein STOL-Leichtflugzeug der 1950er Jahre

Zeitungen:
 Berliner Börsen-Courier, ehemalige deutsche Tageszeitung
 Holsteinischer Courier, deutsche Tageszeitung, siehe Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag#Tageszeitungen
 The Courier-Mail, australische Tageszeitung

Automarken:
 Courier (Euston), britische Automobilmarke (1906–1908)
 Courier Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1905)
 Courier Car Co., US-amerikanischer Automobilhersteller (1909–1912)
 Courier Motors Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1922–1923)
 Courier, Marke des US-amerikanischen Automobilherstellers Sandusky Automobile Company (1904–1905)
 
Courier ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Courier (* 1970), US-amerikanischer Tennisspieler
 Paul-Louis Courier (1772–1825), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 The Courier (Begriffsklärungsseite)
 Courrier (Begriffsklärungsseite)
 Kurier (Begriffsklärungsseite)